Lebensrecht bezeichnet:

 allgemein das Recht auf Leben
 als politisches Schlagwort das Programm der Lebensrechtsbewegung